Абдрашит Хакимович Абдрахманов (20 июня 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 17 мая 2019, Алма-Ата, Казахстан) — советский, казахский боксёр, тренер и популярный киноактёр, двукратный чемпион СССР по боксу (1970—1971 годы), стал первым казахским боксёром, получившим звание мастера спорта международного класса. Победитель Кубка СССР 1969 года. Победитель международных турниров по боксу в Америке, Европе, Африке. Заслуженный артист Киргизии.

Биография 
Родился 20 июня 1946 года в городе Алма-Ата. В 1975 году окончил Казахский государственный институт физической культуры. По национальности уйгур.

Скончался 17 мая 2019 в Алма-Ате.

Тренерская карьера 
Уйдя с ринга, начал тренировать сборную команду Краснознамённого Среднеазиатского военного округа, в то время она занимала 16-е место. Была опробована новая методика тренировок в горах. В результате в сборную СССР вошли сразу шесть боксёров КСВО. Среди учеников Абдрахманова — два чемпиона мира: Орзубек Назаров и Андрей Курнявка и шесть чемпионов Советского Союза. Но, так как совмещать работу тренера и киноактёра в Советском Союзе было нельзя, Абдрахманов отошёл от тренерской деятельности.

Кинокарьера 
В 1969 году был замечен известным казахским режиссёром Шакеном Аймановым и приглашён на роль боксёра в фильм «Белый квадрат». Затем снялся в нескольких фильмах в жанрах: боевик, военный, драма, исторический, комедия, фильм-притча. В 1996 году получил международную премию имени Чингиза Айтматова в городе Люксембург за киноленту «Буранный полустанок».

Фильмография 
  — Белый квадрат — Куат
  — Чемпион (фильм, 1979) — Рефери по боксу
  — Тройной прыжок «Пантеры» — капитан Арас Кадыров, озвучил Виктор Проскурин
  — Тигр снегов — Ахан
  — Балкон — майор
 1988 — Вместе — Юрке
  — Бейбарс (фильм, 1989) — эпизод
 1989 — Султан Бейбарс — эпизод
  — Клещ (фильм, 1990) — Адиль Ахтанов (Клещ), озвучил Валерий Кравченко
  — Азиат (фильм, 1991) — Рашид
 1991 — Гибель Отрара — '  — Буранный полустанок — '
  — Ермак — Гедыльбек
  — Бо Ба Бу — ''  — Каждый взойдёт на Голгофу — Меченый''

Примечания 

Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры Казахстана
Чемпионы СССР по боксу
Мастера спорта СССР международного класса
Тренеры по боксу СССР
Актёры Казахстана
Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎